Dymitr Pawłowicz Romanow (1891–1942) – wielki książę Rosji, znany z udziału w zabójstwie Grigorija Rasputina
 Dymitr Aleksandrowicz Romanow (1901–1980) – książę krwi imperatorskiej Rosji
 Dymitr Romanowicz Romanow (1926–2016) – rosyjski arystokrata mieszkający w Danii, bankier, filantrop, a także autor książek z dziedziny historii i falerystyki.